Capitol Heights ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Capitol Heights (Alabama)
 Capitol Heights (Iowa)
 Capitol Heights (Maryland)